Akira Takeuchi ist der Name folgender Personen:

* Akira Takeuchi (Leichtathlet) (* 1947), japanischer Leichtathlet 
 Akira Takeuchi (Fußballspieler) (* 1983), japanischer Fußballspieler